Рутенийцирконий — бинарное неорганическое соединение
циркония и рутения
с формулой ZrRu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Рутенийцирконий образует кристаллы
,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 2130°C  (2123°C )
и имеет область гомогенности 48÷52 ат.% циркония .

Примечания 

Соединения циркония
Интерметаллиды рутения
Соединения рутения по алфавиту